Первая Федеральная Лига Югославии 1948/1949 () — 20-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1948/1949
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1948 году
Спорт в Югославии в 1949 году